Malayepipona — род одиночных ос (Eumeninae).

Распространение 
Ориентальная область.

Описание 
Мелкие осы (длина около 1 см). Основная окраска чёрная с желтовато-оранжевыми отметинами. Первый тергит метасомы при виде сверху усеченный спереди, передняя вертикальная грань слабо выпуклая, со слабо расходящимися назад боковыми краями (почти прямыми), примерно на две трети шире второго тергита и примерно вдвое длиннее; Нижнечелюстные щупики 6-члениковые, а нижнегубные состоят из 4 сегментов (формула 6,4); голова при виде спереди равна ширине и длине; виски хорошо развиты; длина мезосомы немного больше ширины; пронотальный киль тонкий и ровный, слегка отогнут на плечах; эпикнемиальный киль отсутствует; претегулярный киль хорошо развит; тегулы более чем в два раза длиннее ширины, с узкой, но хорошо развитой задней лопастью, имеющей форму длинного треугольника; паратегула маленькая, короткая, не достигает вершины тегулы; заднеспинка умеренно выпуклая, косая; проподеум с боков закругленный, экаринатный, боковые поверхности плоские; второй метасомальный стернит выпуклый.
Гнёзда в различных полостях. Взрослые самки охотятся на личинок насекомых для откладывания в них яиц и в которых в будущем появится личинка осы.

Классификация 
Более 10 видов. Таксон Malayepipona был впервые выделен итальянским энтомологом Антонио Джордани Сойкой (1913—1997) (Antonio Giordani Soika, 1993) с типовым видом . Валидный статус подтверждён в ходе ревизии, проведённой в 2021 году китайскими энтомологами Yue Bai, Bin Chen, Ting-Jing Li (Chongqing Normal University, Чунцин, Китай).

 Malayepipona assamensis Giordani Soika, 1995
 Malayepipona assamensis assamensis Giordani Soika, 1995
 Malayepipona assamensis manipurensis Giordani Soika, 1995
 Malayepipona bidoup Nguyen, 2020
 Malayepipona brunnea Bai, Chen & Li, 2021
 Malayepipona clypeata Nguyen & Carpenter, 2013
 Malayepipona fincta Nguyen, 2020
 Malayepipona flaviclypeata Bai, Chen & Li, 2021
 Malayepipona furva Nguyen & Carpenter, 2013
 Malayepipona lamellata Bai, Chen & Li, 2021
 Malayepipona maculosa Bai, Chen & Li, 2021
 Malayepipona malickyi (Gusenleitner, 2010)
 Malayepipona nigricans Bai, Chen & Li, 2021
 Malayepipona pagdeni Giordani Soika, 1993
 Malayepipona seomyty Nguyen & Carpenter, 2013
 Malayepipona sparsipuncta Bai, Chen & Li, 2021
 Malayepipona visenda Gusenleitner, 2012
 Malayepipona triangula Bai, Chen & Li, 2021

Примечания

Литература 
 Carpenter J.M. 1986. A synonymic generic checklist of the Eumeninae (Hymenoptera: Vespidae). Psyche, 93: 61-90.

Ссылки 
 Список рода Malayepipona  на www.biolib.cz

Malayepipona
Роды перепончатокрылых